Фильтраторы — водные животные, которые питаются мелкими плавающими организмами или органическими остатками, отфильтровывая их из воды.

Различают фильтраторов активных и пассивных. Активные фильтраторы сами создают ток воды через свои фильтрующие приспособления, пассивные пользуются течением. К активным фильтраторам относятся, например, усатые киты, веслоногие, усоногие и листоногие раки, мшанки, многие двустворчатые моллюски, аппендикулярии, личинки комаров; к пассивным — морские лилии, личинки мошек.
Так, личинки кровососущих комаров, обычно обитающие в стоячих водоёмах без течения, создают ток воды веерами фильтрующих щетинок верхней губы.

Своей деятельностью фильтраторы способствуют очищению воды.

Примечания

Литература 
 

Морские животные
Морская биология
 
Экологические термины